dawne gminy:

 gmina Wałdowo – dawna gmina wiejska, powiat miastecki, woj. szczecińskie/koszalińskie
 gmina Wałdowo – dawna gmina wiejska, powiat sępoleński, woj. pomorskie/bydgoskie